Giovenco – bue giovane
Giovenco – fiume dell'Abruzzo

Persone 
Gaio Vettio Aquilino Giovenco – poeta romano del IV secolo
Gisella Giovenco – pittrice, stilista e pubblicista italiana

Pagine correlate 
 Valle del Giovenco (disambigua)